Vaterländisches Denkmal steht für:

 Vaterländisches Denkmal auf dem Löwenwall in Braunschweig, Niedersachsen, siehe Obelisk auf dem Löwenwall
 Vaterländisches Denkmal Albrecht der Bär in Ballenstedt, Sachsen-Anhalt